Себук-Тегин (около 942—997) — тюркский правитель Газневидского государства с 977 по 997 год, при котором начался период расцвета Газневидов. Зять основателя государства, Алп-тегина. Основатель династии Барсхан.

Биография 
Себук-Тегин был родом из огузского племени Кайи. В возрасте 12 лет Себук-Тегин был взят в плен во время нападения одного из соседних племён и продан в рабство купцу по имени Наср-Хаджи. Последний перепродал его Алп-Тегину, находившемуся при дворе государства Саманидов в Хорасане. Впоследствии Алп-Тегин поднял восстание против Саманидов, завоевал Газни и образовал Газневидское государство. Тогда он назначил Себук-Тегина генералом и выдал за него свою дочь. После смерти Алп-Тегина в 975 году его сын, Абу Исхак Ибрахим, и сам Себук-Тегин отправились к Саманидам. В результате переговоров было решено, что правителем Газни станет Абу Исхак Ибрагим, а Себук-Тегин будет объявлен его наследником. В 977 году Абу Исхак Ибрагим умер, и Себук-Тегин стал правителем Газневидского государства.

Себук-Тегин существенно расширил территориальные завоевания Алп-Тегина, и его государство включало Балх на севере, Кандагар и большую часть Хорасана на западе, и доходило до реки Инд на востоке. Халиф Багдада признал Себук-Тегина законным правителем вассальной по отношению к нему территории.

Себук-Тегин умер в 997 году. После его смерти на короткое время государство Газневидов было разделено. Газни получил его сын, Исмаил ибн Себук-тегин. Однако другой сын, Махмуд, через год сверг Исмаила и начал править в Газни.

Примечания

Литература 
 Rene Grousset. The Empire of the Steppes. — 1970. — P. 143. — ISBN 0-8135-1304-9

Персоналии:История Ирана
Средневековая Индия
Правители Азии X века
Саманидские военачальники